Ольга Брайцева:
 Брайцева, Ольга Александровна (род. 1936) — вулканолог.
 Брайцева, Ольга Ивановна — историк архитектуры, автор ряда монографий; дочь математика И. Р. Брайцева.

Примечания